Los Molinos är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Los Molinos ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Los Molinos är huvudsakligen kuperad, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är La Peñota,  meter över havet,  km nordväst om Los Molinos. Runt Los Molinos är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Collado-Villalba,  km sydost om Los Molinos. Trakten runt Los Molinos består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid